

Astronomia
 2861 Lambrecht – asteroide della fascia principale

Geografia
 Lambrecht – città della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Bjorg Lambrecht – ciclista su strada belga
 Dimitri Lambrecht – ex cestista belga
 Félix Lambrecht – politico e imprenditore francese
 Jan Lambrecht – presbitero, teologo, grecista e accademico belga
 Tim Lambrecht – cestista belga